A 2010. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 28-án rendezték Whistlerben. Az aranyérmet a norvég Petter Northug, Jr. nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50